Edward Parry kan syfta på bland andra:

* Edward Parry (1861–1943), biskop av Guyana
 Edward Parry (omkring 1599–1650), biskop av Killaloe
 Edward Parry (1830–1890), biskop av Dover
 Edward Parry (1893–1972), brittisk amiral
 Edward Abbott Parry (1863–1943), engelsk jurist och dramatiker
 Edward Hagarty Parry (1855–1931), engelsk fotbollsspelare